

Ссылки 
 Сайт военного ведомства Арабской Республики Египет

Списки министров обороны
Министры Египта
 
Списки:Египет